Jim Norton (né en 1938), acteur irlandais ;
 Jim Norton (né en 1938), joueur de football américain.